Troms (pnlap. Romssa, Romssa fylkka) – dawny okręg, jednostka podziału administracyjnego Norwegii. Przestał istnieć 1 stycznia 2020, gdy na podstawie reformy z 2017 został włączony, wraz z okręgiem Finnmark do nowo utworzonego okręgu Troms og Finnmark. 

Położony był w północnej części kraju; graniczył z norweskimi okręgami Finnmark oraz Nordland. Jego północno-zachodnia granica stanowiła zewnętrzną granicę Norwegii ze Szwecją (Norrbotten), a północno-wschodnia z Finladnią (Laponia).  Zajmował powierzchnię 25 877 km², która zamieszkiwana była przez 167 202 osób (2019). Ośrodkiem administracyjnym okręgu było miasto Tromsø.

Gminy 

Okręg podzielony był na 24 gminy.

Przypisy 

Dawne okręgi w Norwegii
Troms og Finnmark